Первый дивизион 1989 () — 47-й сезон чемпионата Фарерских островов по футболу. Он начался 30 апреля 1989 года и закончился 24 сентября 1989 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Фарерских островов на rsssf.com

1989
Фарерские острова
1989 год на Фарерских островах